Mit Marinedienstvorschrift, kurz MDv oder M. Dv., kann gemeint sein:

 Dienstvorschriften der Bundeswehr#Bedeutung und Arten, Dienstvorschriften der deutschen Marine (seit 1956)
 Dienstvorschriften der Wehrmacht, Dienstvorschriften der Kriegsmarine (1935–1945)